Vaca ist der Familienname folgender Personen:

 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (um 1490–um 1557), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Cristóbal Vaca de Castro (1492–1562/1566/1571), spanischer Richter und Kolonialbeamter
 Jorge Vaca (* 1959), mexikanischer Boxer
 José Enrique Vaca (* 1961), mexikanischer Fußballspieler
 Mario Lezana Vaca (1922–2006), bolivianischer Geistlicher, römisch-katholischer Militärbischof von Bolivien
 Rafael Vaca Váldez (* 1934), mexikanischer Radrennfahrer
Weiteres
 Vaca-Wasserfälle, Belize, mit Vaca Falls Railway
 Vaca, spanische Tanzform, siehe Diferencia

Siehe auch:
 Vaca Díez
 Vaca-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika